Ворониха — топоним в России:

Реки 
 Ворониха (приток Барнаулки) — река, протекает в Новосибирской области и Алтайском крае.
 Ворониха (приток Яйвы) — река, протекает в Пермском крае.

Населённые пункты 
 Ворониха — село в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Ворониха — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Ворониха — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Ворониха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Ворониха — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Ворониха — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Ворониха — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Ворониха — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Ворониха — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Ворониха — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Ворониха — деревня в Удомельском районе Тверской области.